Шон Джъстин Пен () е американски киноактьор, носител на две награди Оскар.

Биография 
Роден е на 17 август 1960 г. в Санта Моника, Калифорния. Син е на Лео Пен (актьор и режисьор) и на Айлийн Райън (актриса). Брат му Майкъл Пен е музикант, а вторият му брат Крис умира през 2006 г. Шон и баща му са левичари.

Снимал се е в над 40 филма. Шон Пен живее със семейството си в окръг Марин, Калифорния, на север от Сан Франциско. Бил е съпруг на Мадона, а през 1995 за кратко е имал връзка и с певицата Джуъл.

Избрана филмография

Режисьор

Източници

Външни препратки 

 
 
 Шон Пен Биография

Американски актьори и актриси
Американски режисьори
Носители на „Оскар“
Носители на Златен глобус
Носители на награда Сезар
Хора от Санта Моника